Nyakarambo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyakarambo (periodiskt vattendrag), Bururi, 
 Nyakarambo (vattendrag), Karuzi, 

Robotskapade Burundiförgreningar